Gibel bezeichnet

 die südfranzösische Gemeinde Gibel im Département Haute-Garonne
 den deutschen Namen des Höhenzuges Gibloux in der Westschweiz
 einen 2036 m hohen Berg bei Lungern in der Zentralschweiz

Gibel ist der Familienname folgender Personen:

 Katya Gibel Mevorach (* 1952), US-amerikanisch-israelische Anthropologin
 Otto Gibel (1612–1682), deutscher Musiktheoretiker, Komponist und Pädagoge